Александр Фёдорович Торопов (, дер. Высоково, Мышкинский район, Ярославская область — ) — Герой Советского Союза, стрелок взвода лейтенанта П. Н. Широнина, гвардии красноармеец.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Окончил 7 классов школы, после работал учеником сверловщика на машиностроительном заводе в городе Рыбинске. В 1941 году был призван в Красную Армию и с августа — на фронтах Великой Отечественной войны.

В составе 1-го взвода 8-й роты 78-го гвардейского стрелкового полка принял бой на железнодорожном переезде у села Тарановка Харьковской области. С 2 по 6 марта 1943 года взвод удерживал позицию на переезде против превосходящих сил противника. В ходе боя было уничтожено 16 танков противника и более 100 солдат. Из 25 защитников переезда в живых осталось только 7, в том числе и Александр Торопов. Все оставшиеся в живых были тяжело ранены. Торопов попал в госпиталь на излечение. 

Подвиг у села Тарановка, как пример массового героизма, стоит в одном ряду с боем 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково и десантом К. Ф. Ольшанского в порту города Николаева. В литературе широнинцев называли «украинскими панфиловцами».

За мужество, стойкость и отвагу, проявленные в боях с фашистскими захватчиками под Тарановкой, все 25 воинов 1-го взвода 8-й стрелковой роты 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской стрелковой дивизии были представлены к награждению званием Героя Советского Союза. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении звания Героя Советского Союза начальствующему и рядовому составу Красной Армии» от 18 мая 1943 года за  «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен звания Героя Советского Союза. 

После долгого лечения в госпиталях Саша, получив отпуск, посетил родные края. Вернулся снова в свою часть и продолжал службу в 24-й бригаде НКВД, с которой прошел до Эльбы. После войны служил в пограничных войсках, охраняя рубежи Советского Союза. Участник операций по ликвидации бандеровских банд.

26 мая 1946 года был демобилизован. Погиб трагически 27 мая 1946 года, был сбит автомобилем. Похоронен в городе Мостиска Львовской области.

Награды 
 Герой Советского Союза;
 орден Ленина;
 орден Славы 2-й степени;
 орден Славы 3-й степени.

Память 

 На месте боя в Тарановке был установлен памятник героям-широнинцам.
 Именем героев был назван морской танкер.
 В память о Герое установлен обелиск в деревне Высоково.
 Памятник на месте гибели Героя.

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Рыбинск
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Похороненные в Яворовском районе
Тарановка